Локлин () или () — английская фамилия. Известные носители:

 Локлин, Лори (род. 1964) — американская актриса.
 Локлин, Хэнк (1918—2009) — американский кантри-исполнитель, автор песен.
  (1910—1989) — офицер ВМС США, контр-адмирал.